Il doppio del torneo di tennis Bratislava Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcelo Charpentier e Gustavo Kuerten che hanno battuto in finale Filippo Messori e Tom Vanhoudt 3-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Gábor Köves /  Daniel Orsanic (semifinali)
 Filippo Messori /  Tom Vanhoudt (finale)

 Devin Bowen /  Trey Phillips (quarti di finale)
 Ben Ellwood /  Todd Larkham (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bratislava Challenger 1996